Veldin Muharemović (6 december 1984) is een Bosnische voetballer. Hij staat onder contract bij CS Fola Esch. In het verleden speelde hij bij KSC Lokeren.

Clubstatistieken

Bijgewerkt t.e.m. 24 maart 2022.

Bosnisch voetballer